Sredozemske igre 1997, uradno imenovane XIII. Sredozemske igre so se odvijale med 13.in 25. junijem 1997 v Bariju, Italija. Na igrah je sodelovalo 21 držav v 27 športih.

Športi

 Atletika
 Balinanje
 Boks
 Dvigovanje uteži
 Gimnastika
 Golf
 Jadranje
 Judo
 Karate
 Košarka
 Namizni tenis
 Nogomet
 Odbojka

 Plavanje
 Rokoborba
 Rokomet
 Sabljanje
 Strelstvo
 Tenis
 Vaterpolo
 Veslanje

Medalje po državi

Zunanje povezave in viri 
 Olimpijski svet Srbije - rezultati 
Mednarodni komite 
Rezultati 

1997 v športu
Sredozemske igre 1997
Športne prireditve v Italiji